Sorti des abîmes est la cinquante-troisième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Tillieux. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Résumé 
Kiki refusant de laisser son chien subir la quarantaine obligatoire au Royaume-Uni, fausse compagnie à Tif et Tondu pour aller le libérer de la fourrière par effraction. Mais elle est attaquée par une forme gigantesque qui cause des dégâts avant de disparaître dans les égouts, puis la Tamise.

En enquêtant, Tif et Tondu découvrent que la chose est un invertébré marin remonté par accident des abysses. Exposé à des rayons ultraviolets dans un laboratoire annexe à la fourrière, il a subi une croissance incontrôlée.

La bête est repérée dans un bassin désaffecté, où Tondu l'attaque en pilotant un vieux Stuka. Mais cette tentative échoue, et la bête sort pour attaquer la ville. On finit par la tuer en l'exposant à des infrarouges qui bloquent ses cellules.

Personnages 
 Tif, Tondu, Kiki
 L'inspecteur Ficshussets et un de ses collègues
 Un biologiste marin, première victime d'une autre bête similaire

Publication

Revues

Album

Liens externes 
  
  
 

Histoire de Tif et Tondu
Album Dupuis
Histoire publiée dans Spirou
Album de bande dessinée sorti en 1972
Histoire publiée pour la première fois en 1971
Histoire publiée pour la première fois en 1972